IRL est un sigle qui peut signifier :

en français
 indice de référence des loyers, en France ;
 infrarouge lointain ;
 Informations rassemblées à Lyon, une revue bimensuelle du mouvement autonome fondée par Daniel Colson, publiée de 1974 à 2002 ;
 isolant, rigide, lisse, les caractéristiques d'un tube pour faire passer des fils électriques ;

en anglais
 Indy Racing League, une catégorie de course de monoplace sur anneaux de vitesse, principalement en Amérique du Nord ;
 In Real Life (littéralement dans la vraie vie), une expression couramment employée sur Internet pour désigner la vie en dehors d'Internet ;
 International Rugby League, une fédération internationale de rugby à XIII ;
 Internet Resource Locator.

IRL est le code pays associé à l'Irlande selon :
 la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Irlande a pour code alpha-2 IE ;
 la liste des codes pays du CIO ;
 la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Irlande a pour code alpha-2 EI.

IRL est aussi le nom d'un nouveau réseau social, similaire à Facebook, créé en 2021.

Patronyme 
 Martin Irl (1859-1953), homme politique allemand.

Références 

Code